Драчково — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Драчково — агрогородок в Смолевичском районе Минской области.
 Драчково — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.